VfB Oldenburg (celým názvem: Verein für Bewegungsspiele von 1897 e. V. Oldenburg) je německý sportovní klub, který sídlí v Oldenburgu, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Založen byl 17. října 1897 pod názvem FC Oldenburg. Svůj současný název nese od roku 1919. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Nord, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Marschweg-Stadionu s kapacitou 15 200 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl stolního tenisu, volejbalu, kriketu a šipek.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1897 – FC Oldenburg (Fußballclub Oldenburg)
 1919 – fúze s FV Germania 1903 Oldenburg ⇒ VfB Oldenburg (Verein für Bewegungsspiele von 1897 e. V. Oldenburg)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1942–1943: Gauliga Weser-Ems
 1943–1944: Gauliga Weser-Ems/Oldenburg
 1947–1948: Landesliga Niedersachsen/Osnabrück
 1948–1949: Landesliga Niedersachsen/Weser-Ems
 1949–1951: Fußball-Oberliga Nord
 1951–1954: Amateuroberliga Niedersachsen West
 1954–1956: Fußball-Oberliga Nord
 1956–1960: Amateuroberliga Niedersachsen West
 1960–1963: Fußball-Oberliga Nord
 1963–1971: Fußball-Regionalliga Nord
 1971–1972: Amateurliga Niedersachsen
 1972–1974: Fußball-Regionalliga Nord
 1974–1980: Fußball-Oberliga Nord
 1980–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1990: Fußball-Oberliga Nord
 1990–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–1993: 2. Fußball-Bundesliga
 1993–1994: Fußball-Oberliga Nord
 1994–1996: Fußball-Regionalliga Nord
 1996–1997: 2. Fußball-Bundesliga
 1997–2000: Fußball-Regionalliga Nord
 2000–2004: Fußball-Oberliga Niedersachsen/Bremen
 2004–2007: Niedersachsenliga West
 2007–2008: Fußball-Oberliga Nord
 2008–2010: Fußball-Oberliga Niedersachsen West
 2010–2012: Fußball-Oberliga Niedersachsen
 2012– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1897